Ел Потрерито има више значења:

 Ел Потрерито (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Потрерито (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Потрерито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Потрерито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Потрерито (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Потрерито (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потрерито (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потрерито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потрерито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потрерито (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потрерито (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потрерито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потрерито (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потрерито, Потрериљос (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потрерито, Лас Касас де Емилијано (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Потрерито (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Потрерито (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Потрерито (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Потрерито (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Потрерито (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потрерито, Гранха (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потрерито (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потрерито, Ел Потреро (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Потрерито (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Потрерито, Виверо (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Потрерито (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Потрерито (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Потрерито (Сан Мигел Пиједрас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Потрерито (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Потрерито (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Потрерито (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Потрерито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Потрерито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Потрерито (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Потрерито (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Потрерито, Ел Потреро де Сан Франсиско (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Потрерито (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Потрерито (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Потрерито (Сан Хавијер), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Потрерито (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Потрерито (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику